«Наро́дная во́ля» — название ряда организаций.
 «Народная воля» — революционная организация в Российской империи во второй половине XIX века.
 Народная воля (газета, Белоруссия)
 «Народная воля» — политическая партия Венесуэлы.
 Народная воля (газета, Украина)
 «Народная воля» — российская политическая партия, созданная членами Российского общенародного союза; на выборах 2003 вошла в избирательный блок «Родина».

См. также 
 Воля народа — депутатская группа в Верховной Раде Украины VIII созыва.
 Will of the People — альбом британской рок-группы Muse.